Maxwellia kan syfta på:

 Maxwellia (djur) – ett släkte av snäckor
 Maxwellia (växter) – ett släkte av växter